Dynasti kan referere til flere ting:

 Dynasti – en slægt, der besidder en magt gennem flere generationer.
 Dynasti (sport) – et sportshold eller en sportsudøver, der dominirer en sport over længere tid

Ydermere kan den engelske variant af ordet, Dynasty, referere til:

 Dollars (tv-serie) – en amerikansk tv-serie, der originalt havde titlen Dynasty.
 The Dynasty: Roc La Familia – et album af Jay Z.